Die Oracle Challenger Series – Indian Wells 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 26. Februar bis 4. März 2018 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Indian Wells